Europsko dvoransko prvenstvo u atletici 1992. bilo je 22. izdanje Europskih dvoranskih prvenstava. Samo natjecanje trajalo je od 28. veljače do 1. ožujka a održavalo se u genovljanskoj sportskoj dvorani Palasport di Genova.

Hrvatska atletika se na velikoj sceni pojavila upravo se na tom prvenstvu gdje je nastupila s četiri atletičara. Ondje je Branko Zorko osvojio prvu hrvatsku atletsku medalju, i to broncu na 1.500 metara. To je ujedno i prva međunarodna pojedinačna medalja za Hrvatsku.

Uz Hrvatsku, ovo natjecanje bio je i debi za novoosnovanu Sloveniju te baltičke zemlje a jedno od posljednjih za Čehoslovačku i Jugoslaviju dok su bivše sovjetske republike nastupile pod olimpijskom zastavom kao Ujedinjena momčad. Razlog tome je što mnogo tih republika nakon raspada SSSR-a i vlastite samostalnosti nije bilo registrirane kod MOO-a.

Rezultati

Muškarci

Žene

Popis medalja

Sudionici 

 Albanija (1)
 Andora (4)
 Austrija (11)
 Belgija (5)
 Bugarska (17)
 Cipar (2)
 Čehoslovačka (18)
 Danska (2)
 Estonija (1)
 Finska (9)
 Francuska (30)
 Grčka (9)
 Hrvatska (4)
 Irska (5)
 Island (1)
 Italija (49)
 Izrael (2)
 Jugoslavija (6)
 Latvija (9)
 Litva (7)
 Mađarska (9)
 Nizozemska (10)
 Norveška (9)
 Njemačka (44)
 Poljska (12)
 Portugal (10)
 Rumunjska (16)
 San Marino (3)
 Slovenija (3)
 Španjolska (25)
 Švedska (12)
 Švicarska (16)
 Turska (6)
 Ujedinjena momčad (43)
 Ujedinjeno Kraljevstvo (30)

Izvori

Vanjske poveznice 
Rezultati s Europskih dvoranskih atletskih prevenstava (muškarci)
Rezultati s Europskih dvoranskih atletskih prevenstava (žene)

Europska prvenstva u atletici‎
Međunarodna atletska natjecanja u Italiji